LG Cup steht für:

 LG Cup (Fußball), Fußballturnier (ab 1997)
 LG Cup 1999/2000, Cricketturnier in Kenia (1999)
 LG Cup, früherer Name der World Open, Snookerturnier (2001–2003)
 LG U+ Cup 3-Cushion Masters, Dreibandturnier (ab 2015)